From Death to Destiny — третій студійний альбом британського металкор гурту Asking Alexandria.

Список композицій

Примітки 

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми